Галактіон — ім'я. Відомі носії:
 Галактіон та Єпистима  - святі преподобномученики.

 Галактіон Єлисейович Алпаїдзе — радянський офіцер і генерал; командир 972-го артилерійського полку 113-ї стрілецької дивізії 57-ї армії 3-го Українського фронту.
 Галактіон Васильович Табідзе — радянсько-грузинський поет.